Mozilla – przedsięwzięcie zainicjowane przez Netscape Communications, którego głównym celem był rozwój przeglądarki Netscape Navigator jako otwartego oprogramowania na licencji Mozilla Public License. W efekcie, oprócz aplikacji Netscape Navigator 6, powstał Mozilla Application Suite. Mozilla została później przekształcona w Fundację Mozilla.

Zobacz też 
 Mozilla
 Mozilla Corporation

Mozilla